Витело:

 Витело — средневековый учёный, поляк по матери и немец по отцу.
 Витело — кратер на Луне.